Кнез Игор се може односити на:
 Кнез Игор Свјатославич, новгород-сјеверски кнез, главни јунак епа „Слово о полку Игорову“;
 Кнез Игор (опера), опера по мотивима епа „Слово о полку Игорову“ коју је написао Александар Бородин.